anatomie
 Neus, reukorgaan

cultuur
 De Neus (band), Nederlandse band
 De Neus (opera), opera van Dmitri Sjostakovitsj, gebaseerd op Gogols verhaal
 De neus (verhaal), verhaal van Nikolaj Gogol
 De neus omhoeg, single van de Limburgse band Rowwen Hèze
 De neus van Pinokkio, komisch tv-spelprogramma uit 2013 en 2014

personen en personages
 De Neus (pop), poppenkastpop
 Willem Holleeder, crimineel
 Jan Klaassen (pop)
 Harry Jongen, militair, gespecialiseerd in het opsporen van lijken
 Pinokkio (personage)